Nyssia zona är en fjärilsart som beskrevs av Fabricius 1787. Nyssia zona ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
zona